Берни́на () — бывший округ в Швейцарии. 
Округ входит в кантон Граубюнден, расположен южнее перевала Бернина. Занимает площадь 237,30  км². Население — 4685 чел. Официальный код  —  1822.

Существовал до 2015 года. 1 января 2016 года был заменён новым регионом Бернина.

Коммуны округа 

Упразднённые округа Граубюндена